Генеральный штаб (сокр. Генштаб, ГШ ВС) — центральный орган военного управления и основной орган оперативного управления вооружёнными силами во многих государствах.

По определению Клаузевица, назначение Генштаба состоит в разработке и изложении идеи высших строевых начальников в форме приказаний, со всеми необходимыми для исполнения подробностями; кроме того, Генштаб обязан заботиться о боевой готовности и материальных нуждах войск, для чего, не вмешиваясь в деятельность специальных органов, должен сообщать им необходимые указания, вытекающие из общего хода военных действий; с другой стороны, Генштаб получает от этих органов сведения о степени обеспечения войск предметами довольствия.

Предыстория 
 
В Средние века функции штаба армии выполнял маршал.

Позже образцом для военного управления послужило устройство, существовавшее в армиях ландскнехтов. У них был генерал-квартирмейстер, руководивший совместно с маршалом или фельдмаршалом осмотром местности, дорог, расположением войск на квартирах и биваках; исполнителями его распоряжений были полковые и ротные квартирмейстеры. Вот почему в большинстве армий до XIX столетия Генеральный штаб назывался квартирмейстерским штабом, квартирмейстерской частью.

Первоначально должности маршала и квартирмейстера замещались только на время войны, с конца XVII века они становятся постоянными. Во Франции с 1792 г. генерал-квартирмейстерство получило название Главного штаба армии. Особую роль он приобрёл в 1805—14 при Наполеоне, когда во главе Главного штаба был Луи Александр Бертье.

Фридрих Великий первый задался целью специально подготавливать офицеров для службы Генштаба. В Пруссии с 1785 под Генеральным штабом понимался особый корпус офицеров, получивших подготовку в .

С начала XIX века повсеместно принимаются меры к обеспечению комплектования Генштаба подготовленными офицерами. Организация прусского главного штаба послужила образцом для прочих государств. Офицеры генерального штаба получали подготовку в академии или высших военных школах; практика приобреталась строевой службой в мирное время. Сообразно этому, служба офицеров генерального штаба бывала обычно двух видов: строевая — при войсках, и военно-ученая — в самом Генеральном штабе. В генеральный штаб принимали лишь офицеров, прослуживших определённое число лет в строю; затем систематически переводили чинов генерального штаба от строевой деятельности к военно-учёной и обратно.

Германия 

В Пруссии так называемый Большой Генеральный штаб, получивший самостоятельность с 1806, и после образования в 1871 Германской империи продолжал называться прусским, но фактически он выполнял функции общегерманского Генерального штаба. При Хельмуте фон Мольтке-старшем (1857—88), Альфреде фон Вальдерзее (1888—1891), Альфреде фон Шлиффене (1891—1906), Хельмуте фон Мольтке-младшем (1906—14), Эрихе фон Фалькенхайне (1914—1916), Пауле фон Гинденбурге (1916—19) он, находясь в подчинении императора, играл решающую роль в оперативном планировании войны и подготовке к ней германских вооружённых сил.

Германский генеральный штаб был ликвидирован в 1919, но стал восстанавливаться с 1920. С 1932 он начал осуществлять тайную программу расширения рейхсвера. К 1938 в Германии сложилась сложная организационная система генерального штаба. Эта система включала штаб оперативного руководства, входивший в Верховное командование вооружёнными силами (ОКВ), генеральные штабы сухопутных войск, авиации, флота. Основную роль в руководстве вооружёнными силами на фронтах играл Генштаб сухопутных войск (ОКХ).

Россия 

Днём образования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации считается 20 февраля 1702 года, когда высочайшей резолюцией Петра I в Русской армии была учреждена должность генерал-квартирмейстера, на которую был назначен князь Андрей Фёдорович Шаховской († 1705).

В целом российский Генеральный штаб ведёт своё начало с 1763 года, когда при Екатерине II чины квартирмейстерской части были выделены в особое учреждение, наименованное Генштабом и поставленное в непосредственное ведение вице-президента военной коллегии.

Австро-Венгрия

В Австро-Венгрии наименование «Генеральный штаб» вместо генерал-квартирмейстерского штаба, было принято лишь в 70-х годах XIX века. В 1906—1916 годах (с перерывом в 1911-1912 г.) австро-венгерский Генштаб возглавлял Франц Конрад фон Гётцендорф, который был очень влиятельной фигурой в государстве.

Франция 
Во Франции Генеральный штаб решал вопросы, относящиеся к подготовке войск, планированию и обеспечению операций. Вопросы ведения войны и её материального обеспечения решало правительство. При Ж. Жоффре (1911—1914) роль французского Генерального штаба значительно повысилась, однако он не имел такого влияния в государстве, как германский.

Великобритания и США 

В Великобритании, в отличие от большинства других стран, генеральный штаб не представлял собой особого корпуса офицеров, а организационно входил в военное министерство. В Великобритании в начале XX века были созданы имперский генеральный штаб армии, подчинённый военному министру, морской и полевой штабы.

Комитет начальников штабов в Великобритании был создан в 1923 году в качестве подкомитета Комитета обороны Империи, и оставался таковым вплоть до ликвидации Комитета обороны Империи в 1939 году в начале Второй мировой войны. Изначально Комитет состоял из глав трёх родов войск — Первого морского лорда, Начальника Имперского Генерального штаба и Начальника штаба КВВС. Главы родов войск по очереди занимали пост председателя Комитета.

С началом Второй мировой войны Комитет начальников штабов стал подкомитетом Военного кабинета.

В годы Второй мировой войны в США и Великобритании функции Генштаба выполняли комитеты начальников штабов. Британский комитет начальников штабов состоял из начальника имперского Генштаба (председатель), начальников штабов ВВС и ВМС, начальника штаба при министерстве обороны и начальника штаба совместных операций. Примерно таким же был состав Объединённого комитета начальников штабов в США, который был создан в июле 1942 г. Весной 1942 был создан Объединённый комитет начальников штабов США и Великобритании, который находился в Вашингтоне, но подчинялся одновременно главам союзных государств.

После войны в США при Комитете начальников штабов был создан рабочий орган — Объединённый штаб. В Великобритании существует штаб обороны, руководящий деятельностью штабов армии, ВВС и ВМС.

После Второй мировой войны Комитет начальников штабов стал частью Министерства обороны Великобритании.

В 1955 году правительство Великобритании решило создать пост Председателя Комитета начальников штабов. Он был образован 1 января 1956 года, первым и единственным председателем Комитета начальников штабов стал маршал Королевских ВВС сэр . Он оставался в этой должности вплоть до 1 января 1959 года, когда он стал первым . Начальник Штаба обороны оставался главой Комитета начальников штабов и считался профессиональным главой всех вооружённых сил Великобритании. В 1964 году был ликвидирован Имперский Генеральный штаб, и сухопутные войска с той поры стал представлять начальник Генерального штаба. После этого единственным крупным изменением было введение в члены Комитета заместителя начальника Штаба обороны.

Япония

Польша

Сербия

КНР

См. также 
 Штаб

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 

Генеральный штаб